Aardrijkskunde
 Castel, parish van het Britse kroondomein Guernsey

Literatuur
 Castel Armer, Belgische stripreeks

Muziek
 Castel/van Damme Quartet, Nederlands jazzkwartet

Personen met de achternaam Castel
 Alexianne Castel, Frans zwemster
 Benjamin Rawitz-Castel, Israëlisch pianist en pianoleraar
 Francisco de Castel Rodrigo, Spaans edelman, onderkoning van Sardinië en Catalonië, landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden
 Henri Castel, Belgisch syndicalist, vakbondsbestuurder en politicus
 Lily Castel, Belgisch zangeres
 Manuel de Castel Rodrigo, Spaans edelman, landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden

Transport
 Station Castel, spoorwegstation in de Franse gemeente Moreuil

Zie ook 
 Castel Sant'Angelo (doorverwijspagina)
 Castel del Monte (doorverwijspagina)
 Castell (doorverwijspagina)
 Castelli (doorverwijspagina)
 Castello (doorverwijspagina)